Stati Uniti d'America
 Colebrook – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 Colebrook – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Colebrook – township della Contea di Clinton, Pennsylvania